Mit Bankenunion wird folgendes bezeichnet:

Bankenunion AG, ein ehemaliges Bankhaus
Europäische Bankenunion, Richtlinien zur Sanierung oder Abwicklung von Kreditinstituten in der Europäischen Union